Rue de l'Accord peut désigner :

en Belgique
 Rue de l'Accord, à Bruxelles ;
 Rue de l'Accord, à Léglise ;

en France
 Rue de l'Accord, à Gardanne.

Accord